Barbara Kortmann ist der Name folgender Personen:

* Barbara Kortmann (Flötistin, 1973) (* 1973), deutsche Flötistin
 Barbara Kortmann (Flötistin, 1985) (* 1985), deutsche Flötistin